Plaster, nom communément donné au Québec (Canada) à un pansement.
Plaster, groupe de musique électronique québécois.